Общият брой на населението на 57-те държави членки на Организацията за ислямско сътрудничество възлиза на 1 468 119 824 души.

Подредба

Външни препратки 
 Населението по държави

Вижте също 
 Организация Ислямска конференция

Списъци на страни
Организация за ислямско сътрудничество